Валди́з () — город в США, расположенный на юге Аляски на территории зоны переписи населения Валдиз—Кордова на берегу Тихого океана. Население 3976 (на 2010 год).

Город является важным нефтяным портом. Кроме транзита нефти, основу экономики составляет рыболовство (глубоководный вылов). В городе расположен нефтяной терминал, который является южным окончанием Трансаляскинского нефтепровода.

Город соединён с прочими населёнными пунктами штата шоссе Ричардсон. Расовый состав: европеоидная раса — 83,62 %, американоидная — 7,19 %, монголоидная — 2,18 %, негроидная — 0,42 %, прочие — 6,59 %.

Примечания

Ссылки 
 Valdez  Official Website
 Visitor Information 
 Valdez Museum & Historical Archive 
 Maxine & Jesse Whitney Museum
 H2O Guides

Города Аляски
Валдиз-Кордова
Фонд Аляски